Тааль () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Филабрес-Табернас. Занимает площадь 95 км². Население 431 человек (на 2010 год). Расстояние 68 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Tahal
 Tahal

Муниципалитеты Альмерии
Города Альмерии